VPRO steht für:
 VPRO, öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den Niederlanden

vPro steht für:
 Intel vPro, Plattform des Herstellers Intel für PCs im Büroumfeld